Kouaré peut désigner :
Île Kouaré, un îlot de Nouvelle-Calédonie
Kouaré ou Koaré, une commune du Burkina Faso